Karl Bauer (schilder), (1868–1942) een Duits kunstschilder
Karl Bauer (historicus), (1874–1939) een Duits historicus
Karl Bauer (politicus), (1889–1967) een Duits politicus
Karl Bauer (voetballer), een Duits voetballer
Karl-Adolf Bauer, een Duits theoloog en schrijver